Fortescue är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Fortescue
 
 Eleanor Fortescue-Brickdale (1872–1945), brittisk konstnär
 
 
 Michael Fortescue (född 1946), brittisk lingvist, verksam i Danmark och Kanada

Fiktiva personer
 Dexter Fortescue, bifigur i Harry Potter-universet

Engelska efternamn